Барон Ги де Ротшильд (21 мая 1909 — 12 июня 2007) — банкир, член французской ветви финансовой династии Ротшильдов. Был председателем совета директоров банка de Rothschild Frères с 1967 по 1979 год, когда тот был национализирован французским правительством во главе с Франсуа Миттераном. Кроме того владел имуществом в других французских и иностранных компаниях, в том числе Imerys. Вошел в Зал славы международного списка самых стильных мужчин (International Best Dressed List Hall of Fame) в 1985 году.

Биография 
Барон Ги де Ротшильд родился в Париже в семье барона Эдуарда А. Д. де Ротшильда (1868—1949) и Жермены Алисы Альфан (1884—1975). Его старший брат, Эдуард Альфонс Эмиль Лионел (1906—1911), умер ребенком из-за острого аппендицита. Также у него было две младшие сестры: Жаклин и Бетсабе. Был праправнуком основателя династии Майера Амшеля Ротшильда. Он вырос в родительском доме на углу улицы Риволи и площади Согласия в Париже (дом когда-то принадлежал Талейрану, а сейчас в нем расположено посольство США) и в  в 25 милях на северо-восток от Парижа в большом доме, построенном Джозефом Пакстоном в 1850-х годах. Архитектура дома была основана на Mentmore Towers, который Джозеф Пакстон построил для барона Майера де Ротшильда из английской ветви династии Ротшильдов.

Получил образование в Lycée Condorcet, в лицее Людовика Великого в Париже, а также с помощью частных репетиторов. Военную службу он провел в кавалерии в Сомюре, играл в гольф за Францию. Выиграл Гран-при Юго-запада в 1948 году.

Ги женился два раза. В 1937 году он женился на дальней родственнице баронессе Аликс Гермина Жанетт Шей де Коромла (1911—1982), бывшей жене Курта Крамера и младшей дочери венгерского барона Филипа Шей фон Коромла от первого брака, с которой у него родился сын Рене Давид де Ротшильд. Кроме того, у Ротшильда было две падчерицы: Лили и Беттина Крамер. Они развелись в 1956 году. Второй раз он женился на баронессе Мари-Хелен ван Зёйлен де Нейевелт де Хаар (1927—1996), чей брак с графом Франсуа де Николай также был расторгнут в 1956 году. Как и в первом случае, вторая жена была дальней родственницей Ротшильда, но католичкой. В браке у них родился Эдуард Этьен де Ротшильд.

После второй свадьбы Ги обновил поместье де Ферьер, где проводил роскошные костюмированные балы в начале 1970-х, а затем подарил его Университету Парижа в 1975 году. В том же году он купил отель Ламбер на острове Сен-Луи в Париже, верхние этажи которого стали его парижской резиденцией.

Одним из наиболее известных таких балов стал вечер 12 декабря 1972 года, проведённый Мари-Хелен де Ротшильд в духе сюрреализма — считается, что именно он вдохновил Стенли Кубрика на снятие картины «С широко закрытыми глазами». Серию уникальных фотографий с того бала сделал барон  (), опубликовавший их в 1970-е годы. По одной из версий, де Реде опубликовал фотографии без разрешения семьи из-за неких финансовых споров, которые не мог с ней уладить.

Военная служба 
В 1940 году после оккупации Франции Германией во время Второй мировой войны родители Ги с его сестрой покинули Францию и отправились в безопасный Нью-Йорк. Сам Ги де Ротшильд был призван во французскую армию и был командиром роты в 3-й легкой механизированной дивизии во французской кампании в начале 1940 года. После битвы с нацистами при Карвене (Carvin) он в составе французской армии был вынужден отступить к Дюнкерку. За свои действия при эвакуации остатков французской армии из Дюнкерка в Англию Ги был награждён военным крестом. После этого он немедленно вернулся во Францию, высадился в Бресте, Франция, и возглавил семейный офис в La Bourboule, около Клермон-Ферран.

При режиме Виши его отец и дяди были лишены французского гражданства, вычеркнуты из регистра Ордена Почётного легиона, а семья была вынуждена продать все своё имущество во Франции. Ги де Ротшильду удалось договориться с покупателями и получить право позже выкупить все своё имущество назад. Он покинул Францию через Испанию и Португалию и присоединился к своим родителям в Нью-Йорке. Затем он присоединился к движению «Сражающаяся Франция» и сел на грузовой корабль Pacific Grove, чтобы вернуться назад в Европу. Его корабль был торпедирован и утонул в марте 1943 года. Ги был спасен, проведя 12 часов в водах Атлантического океана. В Англии он присоединился к штабу генерала Мари-Пьера Кёнига, входившему в Главное командование союзных сил около Портсмута.

Примечания

Ссылки 
 Head of French banking family dies
 Obituary, The Daily Telegraph, 14 June 2007
 Obituary, The Times, 15 June 2007
 Obituary, The Independent, 18 June 2007
 Obituary, The New York Times, 14 June 2007

Ги де
Банкиры по алфавиту
Банкиры Франции